Mirani steht für:

 Therese Mirani, eine österreichische Kunsthandwerkerin
 Mirani (Queensland), ein kleiner Ort in Queensland, Australien